Osoby o nazwisku Morishita:
 Fumitaka Morishita – japoński zapaśnik
 Junpei Morishita – japoński judoka
 Kōichi Morishita – japoński lekkoatleta